Sinéquanone naît en France dans les années 70 accompagné par l'envie de proposer un vestiaire moderne mais différenciant. La marque se développe au fur et à mesure des années et compte aujourd'hui plus de 50 points de vente en Europe et en Asie.

Histoire 
Le  la société est placée en redressement judiciaire et obtient la signature d'un plan de continuation le .

Le , le tribunal de commerce a validé la reprise de l’entreprise par son fournisseur Sy Corporate.

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Entreprise de l'habillement ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1973